Lachlan River kan syfta på följande:

Australien 

 Lachlan River (Tasmanien), 
 Lachlan River (New South Wales),